Born Again Krabs (en Latinoamérica Don Cangrejo nace de nuevo y en España El renacer de Cangrejo) es un episodio de la tercera temporada de Bob Esponja.

Sinopsis 

Todo empieza cuando es la hora de cerrar en el Crustáceo Cascarudo, lo cual deja feliz a Calamardo y muy triste a Bob Esponja. Cuando cae a llorar, Bob encuentra una CangreBurguer gris, llena de moho y podrida. Considerando su estado, la deshecha y la tira a la basura. Pin Coo Matic (una máquina) salva la rebanada de carne e informa que le ha ahorrado 5,2 centavos. El Señor Cangrejo entra y viene a rescatarla. Bob le dice al Señor Cangrejo que esa Burguer está sucia y llena de moho, pero Don Cangrejo le dice que la tiene que vender, y no hará ninguna otra hasta que se venda. Bob le da la hamburguesa a Calamardo, pero este nota el mal olor y le dice que le dé otra, pero debido a que son órdenes de Don Cangrejo, se la da. La búrguer espanta al cliente y huye. Poco después, el Señor Cangrejo está confuso porque no han tenido un cliente desde hace semanas. Calamardo le dice que es por culpa de la burguer asquerosa antigua que le intenta vender a los clientes y que está dañada. Cangrejo la prueba, pero se intoxica y va al hospital, no sin antes pedirle a Bob que se la guarde para comer después.
En la cama, viene el Holandés Volante y Cangrejo le dice que no es Eugene Cangrejo, sino Harold Flores, pero después descubre que es él y lo lleva al casillero de Davy Jones. Don Cangrejo llora y hace un trato: ser más generoso, lo cual se lo cumple. En el Crustáceo Crujiente se siente como en casa y la oficina es ahora la sala de empleados. Pero después, al ver la factura, piensa que es un sueño, pero se da cuenta de que salió hace mucho, y les quita todo el dinero que ha gastado a los clientes. Un cliente intenta recoger el dinero que está en el suelo, le aplasta la mano y viene el Holandés Volante. Antes de llevárselo, Bob decide abogar por él y le informa que Don Cangrejo es el hombre más generoso y el Holandés le dice que le vendería el alma por algunos centavos. Bob acepta y el Holandés Volador obliga a Don Cangrejo a decidir entre su dinero y Bob. No obstante, Don Cangrejo desprecia su acción y elige el dinero en lugar de Bob. A éste se lo llevan al casillero de Davy Jones y Calamardo le reclama el haber vendido por unos centavos a Bob Esponja. Al cabo de un rato, él no lo soporta y ruega por su retorno. Pero el Holandés Volante se lo deja sin reclamar su dinero, dado que Bob no para de fastidiarlo y piensa que era peor que quitarle la vida. Bob lo perdona, y cuando Señor Cangrejo le pregunta si lo traicionaría, él lo niega. El episodio termina cuando el Holandés recibe una conversación telefónica de Bob, molestándolo otra vez.

Lugares 

 El Crustáceo Cascarudo.
 El Hospital
 La taquilla de Davy Jones

Personajes 

 Bob Esponja Pantalones Cuadrados
 Calamardo Tentáculos 
 El Señor Cangrejo
 El holandés Errante
 El doctor

Trivia 

 Don Cangrejo no quería que Bob Esponja hiciera otra hamburguesa hasta vender la vieja, pero cuando el cliente huye despavorido, ya hay otros comiendo.
 Davy Jones está inspirado en un mito del mismo nombre, el cual declara que cuando un marino muere, éste se va al fondo del mar, conocido como el Casillero de Davy Jones.
 El Holandés Errante tiene mucha similitud con la historia del Judío Errante, basado en una leyenda antigua.
 Es raro que Calamardo se enoje cuando Cangrejo vende al alma de Bob Esponja al Holandés Errante a pesar de que Bob sea su enemigo.

Episodios de la tercera temporada de Bob Esponja
Episodios de televisión de 2003